Вільчинська — жіноча форма прізвища Вільчинський.
 Вільчинська Зоя Володимирівна (нар. 1954) — історик, краєзнавець, архівіст та педагог.
 Стефанія Вільчинська (1886—1942) — вихователька і педагог, колега і соратник Януша Корчака, яка розділила з ним і дітьми з Будинку сиріт загибель в газовій камері.
 Вільчинська Тетяна Пилипівна (нар. 1962) — українська мовознавиця.